Elben ist die Bezeichnung für:
 Elfen, Fabelwesen aus der germanischen Mythologie
 Elben (Mittelerde), eine Rasse von Wesen aus Geschichten von J.R.R. Tolkien (engl. elves)
 Elben, anderer Name für Finte (Fisch), Fisch aus der Familie der Heringe

Elben ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Elben (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Altenkirchen in Rheinland-Pfalz
 Elben (Wenden), Ortsteil der Gemeinde Wenden (Sauerland) im Kreis Olpe in Nordrhein-Westfalen
 Elben (Kaden), Ortsteil der Gemeinde Kaden im Westerwaldkreis
 Elben (Naumburg), ehemals selbständiges Dorf und Gericht, heute Teil des Stadtteils Elbenberg von Naumburg im Landkreis Kassel, Hessen
 Elben (Gerbstedt), Ortsteil der zur Stadt Gerbstedt gehörigen Ortschaft Freist im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt

Elben ist der Name
 des niederhessischen Rittergeschlechts derer von Elben, siehe Elben (Adelsgeschlecht)

Elben ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Gottfried Elben (1754–1829), Gründer und Herausgeber des Schwäbischen Merkur
 Emil Elben (1795–1873), deutscher Schriftleiter und verantwortlicher Redakteur beim Schwäbischen Merkur
 Gustav von Elben (1832–1912), deutscher Jurist und Politiker
 Ina von Elben (1914–1980), deutsche Schauspielerin

 Otto Elben (1823–1899), württembergischer Journalist und Politiker 

Siehe auch:
 Elbe
 Elbier